Hrabnyk (ukrainisch ; russische Entsprechung Грабник/Grabnik) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Stadtgemeinde Bibrka, siehe Hrabnyk (Lwiw, Bibrka)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Landgemeinde Solonka, siehe Hrabnyk (Lwiw, Solonka)